Angola
Luena (Angola) — capital de Moxico 
Diocese de Luena

Cantábria, Espanha
Luena (Cantábria) — município
Vale de Luena

Desambiguações de topônimos